CRI Darhan (103.7 FM) é uma estação de rádio da Mongólia. Faz parte da Rádio Internacional da China (CRI), e transmite principalmente em inglês. De acordo com a própria CRI, é a sua segunda estação internacional, depois da CRI Nairóbi, Quênia (91.9 FM).

Ligações externas
 Programação da CRI Darhan 103.7 - CRI.cn

Estações de rádio da Mongólia